Quadra puede referirse a:

Música 

 Quadra, álbum recopilatorio de la banda británica de rock progresivo Asia (2001).
 Quadra, álbum de estudio de la banda brasileña de thrash metal Sepultura (2020).

Geografía 

 Isla Quadra, isla de la provincia de Columbia Británica, Canadá, 
 Quadra, municipio del estado de São Paulo, Brasil.

Otros 

Marquesado de la Quadra, título nobiliario español creado por Fernando VI.
Quadra, serie de productos de Apple Macintosh.
Macintosh Quadra 700
Macintosh Quadra 900